Wedung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wedung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Wedung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar